L'Épine kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 L'Épine, Marne, Département de la Marne, 
 L'Épine, Vendée, Département de la Vendée, 
 L'Épine, Hautes-Alpes, Département des Hautes-Alpes,